Rivière des Aulnaies kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière des Aulnaies (vattendrag i Kanada, lat 46,80, long -73,97), Québec, 
 Rivière des Aulnaies (vattendrag i Kanada, lat 48,48, long -71,31), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar